Die 121. Deutschen Meisterschaften im Bahnradsport fanden vom 22. bis 26. August 2007 im Berliner Velodrom statt.

Ergebnisse

Sprint

Keirin

Teamsprint

Zeitfahren

Einerverfolgung

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren

Zweier-Mannschaftsfahren (Madison)

Weblinks 
 Resultate auf rad-net.de

2007
Radsportveranstaltung 2007
Deutsche 2007
Velodrom (Berlin)